Nowa Harmonia – wizja idealnej gminy stworzona przez Roberta Owena. W gminie tej mieszkańcy mieliby mieszkać i pracować w przemyśle oraz na roli, mając jednocześnie do dyspozycji konieczne instytucje społeczno-gospodarcze.

Urbanistyka
Historia spółdzielczości